Het seizoen 2000/2001 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 45ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. PSV werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Debutant RBC Roosendaal degradeerde rechtstreeks, terwijl Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam zich via de nacompetitie konden handhaven. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam KPN Eredivisie door het leven.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2000/01 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.714.542 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 15.407 per wedstrijd.

Scheidsrechters

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2000/01